Томашполь:

 Томашполь — посёлок городского типа в Винницкой области Украины, административный центр Томашпольского района.
 Томашполь — село в Хмельницком районе Винницкой области Украины.